Заслуженный деятель искусств Казахской ССР — почётное звание Казахской ССР, которое присваивалось композиторам, режиссёрам, балетмейстерам, дирижёрам, художникам, скульпторам, искусствоведам и другим деятелям искусств, за создание высокохудожественных произведений, спектаклей, концертных программ, научных трудов в области искусства, за большие заслуги в подготовке и воспитании творческих кадров.

Ниже приведён Список заслуженных деятелей искусств Казахской ССР:

1930-е

1939 
 Алимбаев Доскей
 Естай Беркимбаев
 Н. В. Картевин

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

1990 
 Вайншток, Юрий Менделевич (Юда)

См. также 
 Заслуженный артист Казахской ССР
 Народный артист Казахской ССР
 Список заслуженных артистов Казахской ССР
Почётные звания Казахской ССР